Vint ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Vint (1944–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Bill Vint (Arthur Kingsley Vint; 1906–1993), englischer Tischtennisfunktionär
 Toomas Vint (* 1944), estnischer Schriftsteller und Maler
 Mare Vint (* 1942), estnische Graphikerin

Siehe auch:
 Wint
 Windt
 Vind